Ain har flere betydninger:

 Ain (departement) – et fransk departement
 Ain (flod) – en fransk flod
 Ain (bogstav) - et bogstav i det arabiske alfabet
 AIN – det cubanske nyhedsbureau.